Смирное — название населённых пунктов в России:
 Смирное — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Смирное — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Смирное — село в Казанском районе Тюменской области.

См. также 
 Смирный